Schlierberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Schlierberg (Langfurth), Ortsteil der Gemeinde Langfurth, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schlierberg (Gemeinde Pühret), Ortschaft von Pühret, Oberösterreich
 Schlierberg (Creuzburg), 363 m, eine Härtlingskuppe im Südosten Creuzburgs
 Westseite des Lorettobergs in Freiburg im Breisgau

Siehe auch:
 Schliersberg